Onderscheidingscriterium
 Criterium (tijdschrift)
 Criterium (wielerwedstrijd)